Big Mouth peut faire référence à :

 Big Mouth, un amérindien (1822-1869)

 Big Mouth, une série télévisée d'animation

 The Big Mouth est le titre original du film Jerry la grande gueule de Jerry Lewis

 Big Mouth and Ugly Girl est le titre original du livre Nulle et Grande Gueule de Joyce Carol Oates